Europamästerskap 1955 kan avse:

Europamästerskapen i fälttävlan 1955
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1955
Europamästerskapen i konståkning 1955
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1955
Europamästerskapet i basket för herrar 1955
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 1955
Europamästerskapet i volleyboll för damer 1955